Звандри́пш (; ) — село . Расположено к северо-западу от райцентра Гудаута в равнинно-холмистой зоне.

В административном отношении территория села представляет собой Звандрипшскую сельскую администрацию (), в прошлом — Звандрипшский сельсовет. С севера примыкает к основному шоссе Абхазии.

Географическое положение 

Расположено к северо-западу от райцентра Гудаута в равнинно-холмистой зоне.

Село Звандрипш исторически включает на 5 составных сёл — посёлков ():
 Акуаскямца (Аквацике-Амца, Акваскемца)
 Алахашхуа (Алахашку)
 Арашху (Араш-Аху, Арашаху)
 Аширхуа (Аширха)
 Баалырхуа (Баллархва, Баалархва)

На севере Звандрипш граничит с селом Джирхуа, на востоке — с селом Лыхны по реке Хыпста, на юге — с посёлком Апшдны, на западе — с селом Отхара по реке Мчишта.

Население 
По данным переписи 1959 года в Звандрипшском сельсовете жило 989 человек, в основном абхазы, в том числе в селе Аквацике-Амца — 227 чел., селе Алахашку — 225 чел., селе Араш-Аху — 206 чел., селе Баллархва — 331 чел.). По данным переписи 1989 года население Звандрипшского сельсовета составило 1264 человека, в том числе в селе Акваскемца — 334 чел., селе Алахашку — 263 чел., селе Арашаху — 361 чел., селе Баалархва — 306 чел., селе Аширха — 0 чел.), в основном абхазы. По данным переписи 2011 года численность населения сельского поселения (сельской администрации) Звандрипш составила 907 жителей, из них 97,6 % — абхазы (885 человека), 1,9 % — русские (17 человек), 0,2 % — греки (2 человека), 0,2 % — грузины (2 человека) и 0,2 % — украинцы (1 человек).

По данным переписи населения 1886 года в селении Звандрипш проживало православных христиан — 390 чел., мусульман-суннитов — 302 чел. По сословному делению в Звандрипше имелось 9 князей, 18 дворян, 665 крестьян. Представителей православного духовенства и «городских» сословий в Звандрипше не проживало.

Интересные факты 
В прошлом земли села принадлежали местному дворянскому роду Званба, от которого Звандрипш и получил своё название.

Примечания

Литература 
 Кварчия В. Е. Историческая и современная топонимия Абхазии (Историко-этимологическое исследование). — Сухум : Дом печати, 2006. — 328 с.
 Кәарҷиа В. Е. Аҧсны атопонимика. — Аҟәа: 2002. — 686 д.

Населённые пункты Абхазии